A Tentação de Santo Antão ou As Tentações de Santo Antão é uma passagem relatada na história de Santo Antão, asceta egípcio do século III que, após partilhar os seus pertences com os desafortunados, passou vinte anos no deserto dedicando-se à meditação. O santo eremita teria então sofrido toda a espécie de tentações diabólicas, às quais resistiu continuamente, tornando-se um poderoso símbolo de renúncia à vida mundana e ao pecado. Neste contexto, A Tentação de Santo Antão tornou-se um tema de ampla recorrência na iconografia e na literatura medieval europeia e pode se referir a diversos contextos:

 Religião
 A Tentação de Santo Antão (lenda), lenda

 Arte
 Pintura
 A Tentação de Santo Antão (Salvador Dalí), Salvador Dalí
 As Tentações de Santo Antão, Bosch (Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa)
 As Tentações de Santo Antão (Bosch, São Paulo), Bosch (São Paulo)
 A Tentação de Santo Antão (Vélazquez), Diego Vélazquez
 A Tentação de Santo Antão (Véronèse), Véronèse
 A Tentação de Santo Antão (Max Ernst), Max Ernst
 A Tentação de Santo Antão (Pieter Bruegel), Pieter Bruegel
 A Tentação de Santo Antão (Matthias Grünewald), Matthias Grünewald
 A Tentação de Santo Antão (Cézanne, Paris), Cézanne
 A Tentação de Santo Antão (Martin Schongauer, MET), Martin Schongauer
 A Tentação de Santo Antão (Pieter Brueghel, o Velho), Pieter Brueghel, o Velho

 Literatura
 A Tentação de Santo Antão (Gustave Flaubert), Gustave Flaubert

 Música
 A Tentação de Santo Antão (Werner Egk), Werner Egk

Desambiguações de artes